Lješnica est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Lješnica, un village situé dans la municipalité de Berane ;
Lješnica, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
en Serbie
Lješnica, un village situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo.